Голямото четене (; буквално: Голямата книга) е унгарският вариант на английския формат Голямото четене на Би Би Си, излъчен през 2005 година. Предаването надминава по популярност дори английския си прототип, с отчетени над 400 000 участници в избора. Първият етап от гласуването започва в края на февруари и завършва на 23 април, като са избрани 50 унгарски и 50 чуждоезични книги, издадени на унгарски език. На 11 юни са избрани 12 романа, сред които през следващите месеци трябва да се определи и победителят посредством гласуване със ес ем ес или по телефон. Фаворитът и носител на определението Най-харесвана книга на Унгария е оповестен на 15 декември същата година, в пряко предаване по телевизията.

Класация

Вижте също 
 Голямото четене (България)

Унгарска литература
Култура на Унгария
Телевизионни предавания